Kinderhook (Illinois)
Kinderhook (New York)